Boris Vassiliev, ou Vasilyev (en russe : Борис Васильев) peut désigner :
 Boris Vassiliev (1913-1955), as de la Seconde Guerre mondiale ;
 Boris Vassiliev (1924-2013), écrivain russe ;
 Boris Vassiliev (1937-2000), cycliste russe.